James Earl « J. E. » Chaney, né le  et mort le  dans l'État du Mississippi, est l'un des trois militants des droits civiques qui ont été assassinés par des membres du Ku Klux Klan près de Philadelphia dans le Mississippi, avec Andrew Goodman et Michael Schwerner.

Liens externes

Articles connexes 

 Meurtres de la Freedom Summer

Naissance en mai 1943
Décès en juin 1964
Décès au Mississippi
Personnalité politique américaine assassinée
Assassinat par arme à feu aux États-Unis
Décès à 21 ans
Naissance à Meridian (Mississippi)